Antwortfunktion steht für:

 die Reaktionsfunktion in der Spieltheorie
 die  Übertragungsfunktion in der Systemtheorie
 die Inverse der Kopplungsfunktion in verallgemeinerten linearen Modellen